Museo de Artillería puede referirse a:

 Museo de Artillería de Finlandia.
 Museo de Artillería de Madrid.
 Museo de Artillería de Kristianstad.
 Museo de Artillería de San Petersburgo.